Kameelachtigen (Camelidae), de enige familie binnen de onderorde der eeltpotigen
 Kamelen (Camelus), een geslacht van zoogdieren binnen deze familie
 Kameel (Camelus ferus bactrianus), een ondersoort uit dit geslacht
 De Kameel (Schiedam), een molen in Schiedam
 Kameel (spoorwegmaterieel), de bijnaam van een zeker motorrijtuig
 Scheepskameel, een hulpmiddel om de diepgang van een schip te verminderen